Antonio Puigvert o Antoni Puigvert puede referirse a:
 Antonio Puigvert Gorro, urólogo español del siglo XX.
 Antoni Puigvert i Romaguera, escritor y periodista que firma como Antoni Puigverd.